Potočná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Potočná, Ortsteil von Číměř, siehe Potočná (Číměř)
Potočná, Ortsteil von Klášterec nad Ohří
Potočná, Ortsteil von Desná